Žerjavci je ime več naselij:
 Spodnji Žerjavci
 Zgornji Žerjavci